AAA, een type batterij
 AAA, obligatierating voor banken en financiële instellingen
 AAA (computerspellen), een classificatie van computerspellen
 Authentication, Authorization en Accounting, een toegangscontrole systeem voor elektronische netwerken
 Zeg 'ns Aaa, Nederlandse sitcom

 Biologie
 Aneurysma aortae abdominalis, een aneurysma van de grote lichaamsslagader in de buik

 Muziek
 AAA (band), een Japanse popband
 Against All Authority, een Amerikaanse punkrockband

 Politiek
 Agricultural Adjustment Administration, een initiatief van president Franklin Delano Roosevelt waarin de landbouwprijzen geregeld werden
 Alianza Anticomunista Argentina, een ultrarechtse terreurorganisatie, actief in de jaren 70 en 80 van de 20e eeuw in Argentinië

 Transport
 AAA (Duits automerk), een historisch Duits automerk, gebouwd tussen 1919 en 1925
 AAA (Frans automerk), een historisch Frans automerk, gebouwd tussen 1919 en 1920
 American Automobile Association, de Amerikaanse wegenwacht